Квета Пешке і Катарина Среботнік були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки в півфіналі їх перемогли Андреа Главачкова і Луціє Градецька.

Главачкова і Градецька потім вибороли титул, перемігши у фіналі пару Юлія Гергес і Флавія Пеннетта з рахунком 6–7(2–7), 6–2, [10–7].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main draw

2012
ASB Classic, парний розряд